Фраксионамијенто Пасеос дел Ваље има више значења:

 Фраксионамијенто Пасеос дел Ваље (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Пасеос дел Ваље (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику